Prêt à tout peur désigner : 
Prêt à tout (téléfilm), téléfilm canadien de 2010
Prêt à tout (film), film français de 2014
Pret A Tout, cheval de saut d'obstacles